Ladik steht für:

 Laodikeia am Lykos, antike Stadt in Phrygien
 Ladik (Samsun), türkische Stadt und ein Landkreis in der Provinz Samsun

Ladik ist der Familienname folgender Personen:
 Katalin Ladik (* 1942) ist eine jugoslawisch-ungarische Poetin, Performerin und Filmemacherin